A Mya, MYA vagy mya jelentései:

 Mýa, amerikai R&B énekes
 mya, időegység
 Mya, Maja istennő angol névváltozata a görög mitológiában
 Mya, a burmai nyelv ISO 639 alpha-3 kódja
 MYA, Burma autójele